Det stora kriget är en internationell dramadokumentärserie i åtta delar om första världskriget baserad på dagböcker och brev. Serien sändes 2014 i samband med hundraårsminnet av första världskrigets utbrott.

I serien varvas ett rikt arkivmaterial med iscensatta spelscener. Det stora kriget bygger på fjorton personers vittnesmål om kriget i form av dagböcker och brev, som dramatiserats och satts i sammanhang med de större händelserna under kriget. 

Serien är en samproduktion mellan ett stort antal TV- och produktionsbolag i Europa och Kanada. Serien är producerad och  inspelad i Frankrike, Tyskland och Kanada. I sin ursprungliga version bestod serien av åtta avsnitt på 52 minuter vardera. Dessa har redigerats om och sänts i olika versioner i olika länder  och av olika kanaler.

De fjorton personer vars krigsupplevelser dramatiserats är:
Louis Barthas, fransk soldat (spelad av Mikaël Fitoussi)
Yves Congar, fransk pojke (Anotine de Prekel)
Ethel Cooper, australiensiska som bor i Tyskland (Megan Gay)
Vincenzo D’Aquila, italiensk soldat (Jacopi Menicagli)
Ernst Jünger, tysk soldat (Jonas Friedrich Leonhardi)
Karl Kasser, soldat från Österrike-Ungern (David Oberkogler)
Käthe Kollwitz, soldatmor (Christina Große)
Elfriede Kuhr, tysk flicka (Elisa Monse)
Sarah MacNaughton, engelsk sjuksköterska (Celia Bannerman)
Charles Edward Montague, äldre engelsk soldat (David Acton)
Paul Pireaud, fransk jordbrukare (Lazare Herson-Macarel)
Marie Pireaud, Pauls hustru (Emilie Aubertot)
Gabrielle West, engelsk kvinna som bor på landsbygden (Naomi Sheldon)
Marina Yurlova, ung ryska som blir soldat (Natalia Witmer)

Svensk version
Den svenska versionen hade premiär på SVT1 den 26 juni 2014 och bestod av åtta avsnitt på 60 minuter. De hade redigerats och utökats för att berätta vad som hände i Sverige under första världskriget. Avsnitten introducerades av Peter Englund och Henrik Ekman var berättare. De svenska inslagen producerades av Mediabruket.

SVT hade låtit dramatisera dagböcker från sex svenskar som levde under första världskriget:
Fritiof Englund, juriststuderande som blir inkallad (Martin Hendrikse)
Elow Nilsson, svensk i Paris som tar värvning i franska armén (Michael Forsberg)
Elsa Brändström, sjuksköterska som räddar krigsfångar (Jasmine Lantz)
Elin Wägner, feminist och fredsaktivist (Clara Linnros)
Clary Ählström, en "vanlig" kvinna på Södermalm i Stockholm (Ine Enkler)
Claes von Rosen, officer som tar värvning i tyska armén

Svenska titlar och sändningsdatum för serien:
Avsnitt 1: Upptakten, sändes 26 juni 2014
Avsnitt 2: Utbrottet, sändes 3 juli 2014
Avsnitt 3: Lidandet, sändes 10 juli 2014
Avsnitt 4: Längtan, sändes 17 juli 2014
Avsnitt 5: Undergången, sändes 24 juli 2014
Avsnitt 6: Hemmafronten, sändes 31 juli 2014
Avsnitt 7: Stegringen, sändes 7 augusti 2014
Avsnitt 8: Slutet, sändes 14 augusti 2014

Källhänvisningar

Externa länkar
SVT
Looks

Dramadokumentärer